Wan je čínské příjmení ():

 Wan An (1419–1489) – politik (velký sekretář) čínské říše Ming
 Wan Čen-er (1428–1487) – vedlejší manželka mingského císaře Čcheng-chuy
 Wan Li (* 1916) – politik ČLR, předseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a člen politbyra ÚV KS Číny

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení